Vredefort, ville de l'État-Libre en Afrique du Sud.
 Dôme de Vredefort, cratère météoritique à Vredefort.
 Bataille de Vredefort, bataille de la Seconde Guerre des Boers.